Le  Grand Prix moto d'Afrique du Sud 2004 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 2004. La compétition s'est déroulée du 16 au  sur le Phakisa Freeway.

C'est la  du Grand Prix moto d'Afrique du Sud.

Classement MotoGP

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

2004
Afrique du Sud
Sport en Afrique du Sud en 2004
Sport en avril 2004